Hoffmann Mihály
 Hoffmann Mihály (1658–1721) Jézus-társasági áldozópap és tanár
 Hoffmann Mihály (1724–1794) Jézus-társasági áldozópap, később világi lelkész

hasonló nevűek
 Hoffmann Mihály Miksa (1861–1937) újságíró, pénzügyi szakíró, lapszerkesztő